Het Ladies Italian Open is een golftoernooi dat deel uitmaakt van de Ladies European Tour (LET).

Het toernooi bestaat sinds 1987 en is viermaal gewonnen door Laura Davies.

Winnaressen

Golftoernooi van de Ladies European Tour
Golftoernooi in Italië